Sonneninsel steht für:
 Isla del Sol, bolivianische Insel im Titicacasee

Sonneninsel als Synonym oder Beiname in der Tourismuswerbung:

 Grado (Friaul-Julisch Venetien), italienische Insel in der Adria
 Minheim, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Usedom, Insel in der Ostsee